Sinar Jaya (Kaur Tengah), een plaats in Indonesië
Sinar Jaya (Air Manjunto), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing